Die AEGON Nottingham Challenge 2011 war die Erstausgabe des Tennis-Rasenturniers in Nottingham. Die Hauptrunde wurde vom 6. bis 12. Juni 2011 gespielt. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und bildete zusammen mit der Woche früher stattfindenden AEGON Trophy 2011, sowie einem Rollstuhltennis-Turnier, den British Open das Nottingham Tennis Festival.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 32 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt wie im Jahr zuvor 64.000 Euro.

Im Finale des Einzelturniers standen die beiden topgesetzten Spieler des Turniers: der topgesetzte Franzose Jérémy Chardy und der Israeli Dudi Sela. Nach drei Sätzen konnte sich Sela als erster in die Siegerliste des Turniers eintragen und erlangte so den 12. Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und den dritten der Saison.

In der Doppelkonkurrenz setzte sich die ungesetzten Rik De Voest aus Südafrika und Adil Shamasdin aus Kanada in zwei Sätzen gegen De Voests langjährigen Partner Izak van der Merwe und Treat Huey von den Philippinen durch. Dies war für De Voest der zehnte Doppeltitel seine Karriere in dieser Kategorie und der zweite in diesem Jahr. Für Shamasdin war es der achte Titel auf der Challenger-Tour und ebenfalls der zweite der Saison.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 174 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 246 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Nottingham